Abdessatar Ben Aïssa (1934-2010), violoncelliste et professeur de musique tunisien ;
 Ali ben Aïssa (17?-18?), chérif algérien du  ;
 Ahmed Benaïssa (1944-2022), acteur franco-algérien ;
 Harrat Benaïssa, érudit du  ;
 Mohamed Benaïssa (né en 1937), homme politique marocain ;
 Nadir Benaïssa (né en 1985), karatéka français ;
 Slimane Benaïssa (né en 1943), écrivain et homme de théâtre algérien.